Paddy McCarthy puede referirse a:

 Patrick McCarthy (1871-1963), precursor del deporte argentino, de origen irlandés;
 Patrick Richard McCarthy (1983-), futbolista irlandés;